Argon is een personage in Tolkiens mythologie van Midden-aarde.

Hij is het vierde kind van Fingolfin, de hoge koning van de Noldor in Beleriand. Zijn moeder was Anairë en zijn broers waren Fingon en Turgon. Zijn zus heette Aredhel.

Argons naam was Arakáno ("Hoge Bevelhebber") in het Quenya. Hij had deze naam deels vanwege zijn karakter. Argon kwam aan op Midden-aarde met zijn vader, broers en zus, maar werd gedood tijdens de Slag van Lammoth, toen een leger van Morgoths Orks de Noldor verraste.

Arakáno ontving daarom nooit een echte Sindarijnse naam, maar Argon werd achteraf geconstrueerd in de annalen. Dit werd later een populaire naam onder de Eldar.

Argon komt niet voor in de Silmarillion, doordat zijn personage pas ontstond in tamelijk late geschriften van Tolkien.

Huis van Finwë 

Noldo